Kabilas (Chitwan)
 Kabilas (Nuwakot)

Zobacz też